FRG steht für:

 Federal Republic of Germany, die englische Bezeichnung für die Bundesrepublik Deutschland, z. B. als olympisches Länderkürzel von 1968 bis 1988
 Forschungsreaktor Geesthacht (FRG-1 und FRG-2)
 Fremdrentengesetz
 Fritz Reuter Gesellschaft
 Frente Republicano Guatemalteco (Guatemaltekische Republikanische Front), eine politische Partei in Guatemala
 Funktionale Renormierungsgruppe, ein Konzept der theoretischen Physik
 Flughafen Republic (IATA- und FAA-Code)

FRG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Freyung-Grafenau

FR-G steht für:
 ehemaliger ISO-3166-2-Code der 2015 aufgelösten französischen Region Champagne-Ardenne

Siehe auch:

FRG